John Fitzgerald e Anders Järryd hanno battuto in finale Rick Leach e Jim Pugh 6-0, 7-6.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (terzo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (primo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (terzo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (Campioni)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (terzo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (quarti di finale)
 Goran Ivanišević /  Petr Korda (secondo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1991